Самуэль Ицхак Финци (; род. 20 января 1966 года, Пловдив, Болгария) — болгарский и немецкий актёр театра и кино. Его отец Ицхак Финци — тоже актёр.

Биография 
Еще студентом Самуэль Финци стал играть роли в театре и фильмах. Очень рано начал сотрудничать с такими режиссёрами, как Бенно Бессон, Франк Касторф, Роберт Уилсон, Михаэль Главоггер, Оливер Хиршбигель, Зёнке Вортман, Тиль Швайгер и другими. Самуэль Финци принимает участие в Немецком театре, Театре им. Максима Горького. Самуэль имеет десять актёрских наград. Играл и играет в немецких и болгарских фильмах. Наиболее известные фильмы Самуэля: «Чудо Берна», «Семейные правила», «Соблазнитель».

Фильмография

Ссылки 
 
 Самуэль Финци на сайте КиноПоиск